OpenGEU (Pour GNOME + Enlightenment + Ubuntu, anciennement Geubuntu, mais renommé à la suite d'une controverse avec Canonical Ltd. à propos de l'utilisation du suffixe buntu),  est une distribution Linux italienne basée sur Ubuntu, mais utilisant Enlightenment au lieu de Metacity.

Voir aussi

Articles connexes 
 Ubuntu
 GNOME
 Enlightenment

Liens externes 

 Site officiel

Distribution dérivée d'Ubuntu